Tarnawatka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Tarnawatka – osada w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Tarnawatka – gmina w województwie lubelskim
 Tarnawatka – dawna gromada

Zobacz też 
 Tarnawatka-Tartak
 RTCN Tarnawatka

Linki zewnętrzne